Malangré ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Malangré (1930–2017), deutscher Autor
 Johanna Malangré (* 1989), deutsche Dirigentin
 Kurt Malangré (1934–2018), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Aachen (1973–1989)
 Nicole Malangré (* 1970), deutsche Musicaldarstellerin